Чумаші — присілок, Красноармійський район, Чувашія, Росія
 Чумаші — село, комуна Ітешть, повіт Бакеу, Румунія

Див. також 
 Чумашки